Ardery steht für:

 Ardery-Insel, Insel im Archipel der Windmill-Inseln vor der Küste des ostantarktischen Wilkeslands

Ardery ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Ardery († 2012), US-amerikanischer Soldat und Anwalt